Не́вин () — ирландская и шотландская фамилия (англоязычная адаптация двух разных фамилий, Mac Cnáimhín и Mac Naoimhín). Известные носители:
 Невин, Боб (1938—2020) — канадский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Торонто Мейпл Лифс»
 Невин, Брук (род. 1982) — канадская актриса.
 Невин, Джон Джо (род. 1989) — ирландский боксёр.
 Невин, Марк — американский композитор.
 Невин, Пэт (род. 1968) — шотландский футболист.
 Невин, Этельберт (1862—1901) — американский композитор и пианист.